Art'owr Petrosyan, calciatore armeno 
Artur Petrosyan (1983), calciatore armeno